Palazzo della Bank of China – edificio di Hong Kong
 Palazzo della Bank of China – edificio di Macao
 Palazzo della Bank of China – edificio di Singapore
 Palazzo della Bank of China – edificio di Shanghai

Pagine correlate
 Bank of China Tower